Sania Mirza și Zhang Shuai au fost campioanele en-titre, dar n-au participat la acestă ediție.

Caty McNally și Alycia Parks au învins în finală perechea Alicja Rosolska și Erin Routliffe cu scorul de 6–3, 6–2 câștigând titlul la dublu la Ostrava Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022